Teutsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Teutsch (1669–1739), siebenbürgischer Politiker und Dichter
 Eduard Teutsch (1832–1908), deutscher Glasfabrikant und Politiker, MdR
 Friedrich Teutsch (1852–1933), Bischof der Siebenbürger Sachsen; Sohn von Georg Daniel Teutsch
 Georg Teutsch (* 1956), deutscher Geohydrologe
 Georg Daniel Teutsch (1817–1893), siebenbürgischer evangelischer Bischof
 Gerhart Teutsch (1932–2021), deutscher Landschaftsarchitekt
 Gotthard M. Teutsch (1918–2009), deutscher Soziologe und Tierrechtler
 Götz Teutsch (* 1941), deutscher Cellist, Urenkel von Georg Daniel Teutsch
 Hannelore Teutsch (* 1942), deutsche Malerin, Grafikerin und Illustratorin
 Hans Mattis-Teutsch (1884–1960), Maler, Graphiker, Kunsttheoretiker, Dichter und Kunstpädagoge
 Hermann Teutsch (1876–1966), deutscher Theologe und Politiker (DNVP, CSVD, NSDAP)
 Hildegard Teutsch (1898–1977), deutsche Politikerin (DVP), MdL Baden
 Jens Teutsch-Majowski (* 1964), deutscher Journalist und Autor
 Josef Benjamin Teutsch (1820–1895), siebenbürgischer Großkaufmann

 Leo Teutsch (1929–1961), deutscher Klassischer Archäologe
 Oliver Teutsch (* 1969), deutscher Journalist und Autor
 Traugott Teutsch (1829–1913), siebenbürgischer Schriftsteller
 Walther Teutsch (1883–1964), deutscher Maler

Siehe auch:
 Deutsch